

Patronyme 

Aimé Schwob (1869-1926), médecin genevois.
Annabel Buffet, née Schwob (1928-2005)
Edmond  Schwob (1936-), rabbin français, rabbin de Saint-Louis, de Haguenau, grand-rabbin de Nancy, connu pour le calendrier annuel juif Joseph Bloch.
Lucien Schwob (1895-1985), peintre, dessinateur, lithographe et essayiste suisse
La famille Schwob, famille d'intellectuels d'origine parisienne installée à Nantes :
 George Schwob (1822-1892) homme de presse ;
 Maurice Schwob (1859-1928) homme de presse ;
 Marcel Schwob (1867-1905) écrivain ;
 Lucy Schwob (1894-1954) photographe et écrivain.

Titre d'œuvre 
 Cotton Schwob, publication de l'écrivain belge Xavier Löwenthal.

Nom de bâtiment 
 La villa Schwob, dite Villa turque, maison construite par Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds en Suisse en 1916.

Locution 
 Le vocable schwob (parent des expressions chleuh, boche, gretchen), est une forme péjorative du mot Souabe.

Patronyme alsacien
Patronyme juif